Tessin puede referirse a:
 Tessin, nombre alemán del Cantón del Tesino, Suiza;
 Tessin, nombre alemán del Río Tesino que discurre por Suiza e Italia; o
 Tessin, nombre alemán de Cieszyn, pueblo situado en el distrito de Koszalin, Polonia; o
 Tessin, municipio del estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.